Bitwa pod Sokalem (1519) – bitwa w czasie najazdu tatarskiego na I Rzeczpospolitą
 bitwa pod Sokalem (10 II 1716) - I bitwa w czasie konfederacji tarnogrodzkiej
 bitwa pod Sokalem  - (VI 1716) - II bitwa w czasie konfederacji tarnogrodzkiej
 bitwa pod Sokalem (VIII 1920) – bitwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej
 bitwa pod Sokalem (IX 1920) – bitwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej

Przypisy